Jagiellonia Białystok w sezonie 2019/2020 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/32). Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22.386 miejsc. Sektor gości wynosi 1027 miejsc, wraz ze strefami buforowymi około 2200 miejsc.

W meczu 6 kolejki z Wisłą Kraków Jesús Imaz strzelił hat tricka, jest to pierwszy hat trick w historii występów Jagiellonii w ekstraklasie.

Dnia 11 czerwca 2019 roku nastąpiło otwarcie nowej bazy treningowej położonej przy ul. Elewatorskiej. W skład obiektu wchodzą 2 pełnowymiarowe boiska (jedno z podgrzewaną murawą) oraz mniejsze boisko, nad którym w grudniu 2019r. zostało zainstalowane zadaszenie (hala pneumatyczna). Obiekt posiada budynek, gdzie znajdują się pomieszczenia szkoleniowe, sztabowe oraz szatnie.

Z dniem 21 grudnia 2019 roku, po przegranym meczu z Zagłębiem Lubin, z posady trenera został zwolniony Ireneusz Mamrot. Jego obowiązki do czasu znalezienia nowego szkoleniowca przejął Rafał Grzyb II trener drużyny. 
Z dniem 30 grudnia 2019 roku na posadę trenera został zatrudniony Iwajło Petew, prowadzący wcześniej zespoły Łudogorca Razgrad, Dinamo Zagrzeb, Omonii Nikozja. Bułgarski szkoleniowiec związał się kontraktem do czerwca 2021 roku.

20 marca rozgrywki zostały zawieszone z powodu Pandemii COVID-19. Wznowienie rozgrywek nastąpiło 29 maja 2020, zakończyły się 19 lipca 2020.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się jak przed rokiem w formacie rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn. Od sezonu 2017/18 wprowadzono znaczącą zmianą, mianowicie brak podziału punktów po rundzie zasadniczej. Od sezonu 2019/2020 zmieniła się liczba zespołów spadających do 1 ligi, z 2 na 3.

W roli beniaminka wystąpią drużyny Rakowa Częstochowa oraz ŁKS-u Łódź, które w sezonie 2018/2019 awansowały do ekstraklasy z 1 ligi (drugi poziom rozgrywkowy) odpowiednio z miejsca 1 i 2.

Głównym sponsorem w sezonie jest firma bukmacherska STS.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy

Runda finałowa

 Cracovia zdobywca Pucharu Polski.

Mecze 

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja
Średnia frekwencja na meczach rozgrywanych na stadionie Miejskim w Białymstoku w sezonie 2019/20 Lotto Ekstraklasy wynosi 9 804. Stan na 16.12.2019 po rozegraniu 10 meczów.
[a] – Ze względu na covid-19 ograniczenie liczby kibiców do 25% pojemności stadionu.

Transfery, kontrakty 
 Od sezonu 2019/2020 każda drużyna ma obowiązek wystawiania co najmniej jednego młodzieżowca w składzie, którego wiek w rozgrywkach ekstraklasy wynosi do 22 lat. Zniesiono także limit obcokrajowców spoza UE Przepis funkcjonował już w 1 i 2 lidze, gdzie maksymalny wiek młodzieżowca wynosi 21 lat.

Statystyki

Mecze sparingowe

Powołania do reprezentacji

Jagiellonia II Białystok 
Po dwóch latach przerwy klub przywrócił do rozgrywek drużynę rezerw, którą wycofano w sezonie 2016/17 po spadku do IV ligi. Decyzją Podlaskiego OZPN-u od sezonu 2019/20 powróci do rozgrywek IV ligi, a jej trenerem został Wojciech Kobeszko i Jan Pawłowski.

W zespole rezerw mogą występować zawodnicy z kadry I zespołu.

Zobacz też

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie